Pecos (rivier), een rivier in de Verenigde Staten
Plaats in de Verenigde Staten:
Pecos (New Mexico)
Pecos (Texas)

Pecos (tafeltennis), een tafeltennisclub uit Oegstgeest